RTL Grupa, europska medijska kompanija
RTL, hrvatska komercijalna televizija
RTL 2, hrvatska komercijalna televizija sa specijaliziranim sadržajem
RTL Kockica, hrvatska komercijalna televizija sa specijaliziranim sadržajem
RTL Danas, hrvatska informativna emisija programa RTL-a
RTL Television, njemačka komercijalna televizija
RTL Télé Lëtzebuerg, luksemburška televizija, prva u RTL Grupi